Televisão de baixa definição (do inglês: Low Definition Television - LDTV), também conhecido como QVGA ou formato de tela 4:3, é um padrão de proporção de vídeo/definição de imagem de 320x240 pixels utilizado por dispositivos portáteis (como smartphones e set-top box), com a varredura podendo ser interlaçada ou progressiva.

Diretamente ligado a sigla 1-seg ou one seg, essa apesar de usar poucos pixels, deixa a imagem em uma qualidade plausível para se visualizar em um monitor de no máximo 7".

A escala 320x240 pixels, é uma relação de altura e largura, onde o número 240 significa uma resolução vertical com 240 linhas.

Na escala 16:9, é 427×240 ou WQVGA.

O uso mais comum em televisões é o uso de virtual consoles 240i/p.

Divisão 
O formato LDTV divide-se em dois tipos:

 240i: com o entrelaçamento de vídeo de forma entrelaçado/interlaçado, representada pela letra i. Onde gera em uma tela um campo de linhas ímpares e pares, intercalando cada linha com segmentos de vídeo.
 240p: com o entrelaçamento de vídeo de forma progressivo, representada pela letra p. Onde "varre" a tela inteira em uma única passada, exibindo todas as linhas a cada atualização.

Tecnologia de televisão
Formatos digitais de vídeo